Scharwenka ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Scharwenka (1882–1960), deutscher Schauspieler
 Philipp Scharwenka (1847–1917), deutscher Komponist und Musikpädagoge 
 Walter Scharwenka (1881–1960), deutscher Komponist und Organist
 Xaver Scharwenka (1850–1924), deutscher Komponist, Pianist und Musikpädagoge  

Scharwenka ist der Name folgender fiktiven Personen:

 Comtesse Scharwenka, Gestalt aus dem US-amerikanischen Filmmusical Roberta (Film)

Siehe auch:
 Klindworth-Scharwenka-Konservatorium, Musikinstitut in Berlin